Геннадий Васильевич Ветошкин (11 ноября 1901 года в Вологодской губернии — 4 декабря 1978 года в Архангельске) — советский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР (1938—1945), глава правительства Коми АССР (1945—1947).

С 1925 — в ВКП(б), в 1927 году окончил педагогический техникум в Усть-Сысольске (в настоящее время — Сыктывкаре), позже работал как педагог. В 1931—1935 году учился в Московском педагогическом институте, в 1935—1936 годах был директором Института повышения квалификации кадров народного образования. В 1936—1937 гг. — главный редактор государственного издательства Коми АССР, в 1937—1938 гг. — начальник отдела пропаганды и агитации Коми областного комитета ВКП(б).

С 26 июля 1938 года по 9 февраля 1945 года — Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР. 
С 9 февраля 1945 года по март 1947 года — Председатель Совета Народных Комиссаров/Совета Министров Коми АССР.

Позже работал в экономических учреждениях в Якутской АССР и Архангельской области.

Награды 
 Орден Ленина (1947)
 Орден Трудового Красного Знамени (1945)
 Орден Отечественной Войны 2-ой степени (1945)
 Орден Красной Звезды (1943)

Библиография 
 http://www.knowbysight.info/VVV/08327.asp (ros.)

Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Члены КПСС
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Главы правительства Коми АССР
Председатели Президиума Верховного Совета Коми АССР
Умершие в 1978 году
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва